La Coupe Intertoto 1995 est la première édition de la Coupe Intertoto organisée par l'Union des associations européennes de football (UEFA). Elle se déroule de juin à août 1995. 

La compétition est remportée par le Racing Club de Strasbourg et les Girondins de Bordeaux qui sont ainsi qualifiés pour la Coupe UEFA 1995-1996. Cette compétition a aussi été marquée par la condamnation de Tottenham Hotspur et Wimbledon qui ont délibérément aligné des équipes bis. Ces condamnations (exclusion des compétitions européennes pour la saison suivante) ont toutefois été cassées en appel. Cette édition voit aussi le retour des clubs yougoslaves qui étaient restés 3 ans bannis de compétitions européennes, à la suite des Guerres de Yougoslavie. Toutefois, les deux clubs, FK Bečej et FK Budućnost Podgorica, ont été éliminés dès le premier tour.

Phase de poules

Groupe 1 

|}

Groupe 2 

|}

Groupe 3 

|}

Groupe 4 

|}

Groupe 5 

|}

Groupe 6 

|}

Groupe 7 

|}

Groupe 8 

|}

Groupe 9 

|}

Groupe 10 

|}

Groupe 11 

|}

Groupe 12 

|}

Les quatre meilleurs « deuxièmes » 
Les quatre meilleurs deuxièmes accèdent à la phase finale. 

|}

Phase à élimination directe 
Il n'y a pas eu de finale, les vainqueurs des demi-finales étant directement qualifiés pour la Coupe UEFA 1995-1996.

Tableaux 

( ) = Tirs au but; ap = Après prolongation

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Demi-finales 

Il n'y a pas de finale. Strasbourg et Bordeaux sont donc les deux vainqueurs de cette Coupe Intertoto.

Voir aussi 

 Ligue des Champions 1995-1996
 Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 1995-1996
 Coupe UEFA 1995-1996

Coupe Intertoto
Football en 1995
Coupe d'Europe en 1995